Граф Антон Магнус Херман Врангель (; 13 августа 1857, Уппланд, Швеция — 9 октября 1934, Стокгольм, Швеция) — шведский государственный деятель, политик, , министр иностранных дел Швеции (27 октября 1920 — 13 октября 1921).

Биография 
Представитель рода Врангели. Сын графа Фредрика Ульрика Врангеля аф Сауса и графини Ульрики Эбби Вильхельмины Шпренгтпортен. После завершения учёбы работал на государственной службе в ранге атташе в Министерстве иностранных дел,
служил в Копенгагене и Париже в 1884 г.

В 1885 г. стал вторым секретарём МИД Швеции, исполняющим обязанности вице-церемонимейстера в 1887 г., с 1889 года — первым секретарём Министерства иностранных дел Швеции, секретарём шведской миссии в Париже (1890—1896), затем в 1896—1900 годах — первым секретарём миссии в Париже, Чрезвычайный и Полномочный послом в Бельгии и Гааге (1900), Санкт-Петербурге (1904) и Лондоне (1906) . В октябре 1920 года занял пост министра иностранных дел Швеции.

Сопровождал короля Оскара II в нескольких его поездках за рубеж. Был представителем Швеции на Парижской мирной конференции 1919 г.

Награды 
Швеции
 Орден Серафимов
 Орден Полярной звезды (трижды)
 Орден Вазы
 Иллис кворум
 Юбилейная памятная медаль короля Оскара II
 Юбилейная памятная медаль к золотой свадьбе короля Оскара II и королевы Софии
 Олимпийская памятная медаль короля Густава V
Иностранные
 Орден Леопольда I (Бельгия)
 Орден «Святой Александр» (Болгария)
 Королевский Викторианский орден (Великобритания) (дважды)
 Орден Данеброг (Дания)
 Орден Нила (Египет)
 Орден Почётного легиона (Франция) (трижды)
 Орден Святых Маврикия и Лазаря (Италия)
 Орден Оранских-Нассау (Нидерланды)
 Орден Солнца Перу
 Орден Христа (Португалия)
 Орден Красного орла (Пруссия)
 Орден Короны (Пруссия)
 Орден Святой Анны 1 степени (Российская империя)
 Орден Белого слона (Таиланд)
 Орден Карлоса III (Испания)
 Орден Османие (Османская империя)
 Орден Меджидие (Османская империя)
 Орден Заслуг (Венгрия)

Примечания

Ссылки 
 Anton Magnus Herman Wrangel

Министры иностранных дел Швеции
Политики Швеции
Послы Швеции в Бельгии
Послы Швеции в Нидерландах
Послы Швеции в России
Послы Швеции в Великобритании
Графы Швеции
Врангели
Награждённые медалью Иллис кворум